Extraliga słowacka w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 − 29. sezon mistrzostw Słowacji w piłce siatkowej zorganizowany przez Słowacki Związek Piłki Siatkowej (Slovenská Volejbalová Federácia, SVF). Zainaugurowany został 3 października 2020 roku.

Extraliga w sezonie 2020/2021 składała się z 8 drużyn. Przed sezonem  oraz  zakończyły współpracę w ramach zespołu VKP Bystrina SPU Nitra. VK Bystrina SPU Nitra nie zgłosił się do rozgrywek, natomiast VKP Bratysława odkupił licencję na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej od ŠK Komjatice, który zajął 2. miejsce w 1. lidze w sezonie 2019/2020 i uzyskał prawo gry w Extralidze. Do Extraligi nie zgłosił się również .

Rozgrywki obejmowały fazę zasadniczą oraz fazę play-off składającą się z ćwierćfinałów, meczów o miejsca 5-7, półfinałów, meczów o 3. miejsce oraz finałów.

Po raz pierwszy mistrzem Słowacji został klub , który w finale fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął .

MVP sezonu wybrany został František Ogurčák.

W sezonie 2020/2021 żaden słowacki klub nie występował w europejskich pucharach.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 W sezonie 2019/2020 ze względu na przedwczesne zakończenie rozgrywek z powodu szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie wyłoniono mistrza Słowacji.
  oraz  zakończyły współpracę w ramach zespołu .  nie zgłosił się do rozgrywek, natomiast  odkupił licencję na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej od ŠK Komjatice, który zajął 2. miejsce w 1. lidze w sezonie 2019/2020 i uzyskał prawo gry w Extralidze.
  nie zgłosił się do rozgrywek.
 Żaden słowacki klub nie zgłosił się do europejskich pucharów.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-7 
Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Najlepsi zawodnicy meczów (MVP)

Gracze miesiąca

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Słowacji
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 na Słowacji
2021 na Słowacji